Lista över slag under mexikanska kriget.

 Belägringen av Veracruz 9-29 mars 1847
 Slaget vid Palo Alto
 Slaget vid Resaca de la Palma
 Slaget vid Monterrey
 Slaget vid Buena Vista
 Slaget vid Chapultepec 12-13 september 1847

 
Slag under mexikanska kriget
Slag under mexikanska kriget